У́лдис () — латышское мужское имя, входит в 13 наиболее часто используемых в Латвии, где его носят более чем 8 200 мужчин. Возникло в середине XVI века, является латышской производной немецкого имени Ульрих. Стало особенно популярным на рубеже XIX и XX веков.

Примечания 

Мужские имена
Латышские мужские имена